M3 se lahko nanaša na:
 M3 - srednji ameriški tank (Lee, Grant). Tank je sodeloval v drugi svetovni vojni.
 M3 Stuart - lahki ameriški tank druge svetovne vojne.
 M3 Bradley - izvidniški model družine pehotnih bojnih vozil Bradley.
 M3 - brzostrelka

Glej tudi 
 m3 - kubični meter